Reino de Cuxe —  antiga civilização localizada no atual norte do Sudão
 Indocuche — cordilheira no Afeganistão e Paquistão Ocidental
 Cuxe (filho de Cam) — personagem descrito na Bíblia hebraica
 Kush (canção) — canção do rapper Dr. Dre
 Kush (Cannabis) — variação genética da Cannabis indica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos